Шотландский Первый Дивизион 1963/1964 () — 67-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 21 августа 1963 года и закончился 29 апреля 1964 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1963/1964
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1963 году
Спорт в Шотландии в 1964 году